Aleksandr Jakušev – ex hockeista su ghiaccio
 Aleksej Jakušev – pallavolista e allenatore di pallavolo sovietico
 Viktor Jakušev – hockeista su ghiaccio sovietico